Уједињени за консензус ( је покрет познат по надимку Кафе клуб () који је кренуо 1990-их за противнике проширења сталних чланица Савета безбедности Уједињених нација на чланице Групе 4.

Чланице Кафе клуба су:

Види још 
 Реформа Уједињених нација
 Г4

Организација уједињених нација